Das schöne Abenteuer ist der Filmtitel von:

 Das schöne Abenteuer (1924), Stummfilm von Manfred Noa
 Das schöne Abenteuer (1932), Spielfilm von Reinhold Schünzel
 Das schöne Abenteuer (1959), Literaturverfilmung von Kurt Hoffmann